Teerbemind (Engels: Sharp Objects), een roman uit 2006 van schrijfster Gillian Flynn
 Sharp Objects (televisieserie), een miniserie uit 2018 gebaseerd op de gelijknamige roman